Ильинка — деревня в Калужской области, входит в состав сельского поселения «Село Передел» Медынского района. Располагается на берегу реки Лужа. Рядом — село Передел, деревня Похожаево.

Население

Примечания